Dingy peut désigner :ldigny is ville en togo Près de la côte

Communes française 
 Dingy-en-Vuache (Haute-Savoie)
 Dingy-Saint-Clair (Haute-Savoie)

Bateau 
 Dingy (bateau) : synonyme de dinghy, un type de petite embarcation.